De Deuce Customs 33/34 Ford 3 Window Coupe, ook Deuce Customs '34 Ford 3 Window Coupe, is een replica, gebouwd door de Australische automobielconstructeur Deuce Customs. De wagen is zowel uiterlijk als technisch op auto's gebaseerd van het Amerikaanse Ford. De 33/34 Ford 3 Window Coupe is een tweedeurs coupé, waaraan een prijskaartje bengelt van 8 990 AUD.

33/34 Ford 3 Window Coupe